Linearnost ima v matematiki dva osnovna pomena:

v množici realnih funkcij je linearna funkcija vsaka funkcija oblike f(x) = kx + n

v množici preslikav na vektorskih prostorih pa je linearna transformacija tista, ki je:
 Aditivna: f(x + y) = f(x) + f(y)
 Homogena: f(αx) = αf(x)